Zauche steht für:

 Zauche, Landschaft in Brandenburg

Orte:
 Zauche (Kasel-Golzig), Gemeindeteil von Kasel-Golzig im Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Alt Zauche, Ortsteil von Alt Zauche-Wußwerk im Landkreis Dahme-Spreewald
 Neu Zauche, Gemeinde im Landkreis Dahme-Spreewald
 Zauche (Gemeinde Thurn), Rotte der Gemeinde Thurn, Bezirk Lienz, Tirol
 eine deutsche Bezeichnung (daneben auch Sprottisch-Zauche; später Niederzauche) für Sucha Dolna, Dorf in der Gmina Niegosławice, Polen
 Zauche (Stubendorf), Ort in der Gemeinde Stubendorf, Oberschlesien, Polen

Personen:
 Arno Zauche (1875–1941), deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Zauch
 Zauchen